Brasuca, gíria para designar os brasileiros ou algo de origem no Brasil
Brazuca (revista), publicação francesa que difunde a cultura brasileira no mundo francófono
Adidas Brazuca, bola oficial da Copa do Mundo de 2014
A Brazuca, extinto grupo musical brasileiro

Desambiguação